Givenchy steht für:

 Givenchy (Unternehmen), von Hubert de Givenchy gegründetes Mode- und Kosmetikunternehmen
 Hubert de Givenchy (1927–2018), französischer Modeschöpfer

Givenchy ist Namensbestandteil folgender Gemeinden im französischen Département Pas-de-Calais:
 Givenchy-en-Gohelle, Gemeinde im Arrondissement Arras
 Givenchy-le-Noble, Gemeinde im Arrondissement Arras
 Givenchy-lès-la-Bassée, Gemeinde im Arrondissement Béthune